Ла Архентина има више значења:

 Ла Архентина (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Архентина (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Архентина (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Архентина (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Архентина (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Архентина (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ла Архентина (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Архентина (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику